Жовтневий район — Луганськ.

 Жовтневий район — колишня назва Соборного району Дніпра.
 Жовтневий район — колишня назва Олександрівського району Запоріжжя.
 Жовтневий район — колишня назва Покровського району Кривого Рогу.
 Жовтневий район — колишня назва Центрального району Маріуполя.
 Жовтневий район — колишня назва Новобаварського району Харкова.
 Жовтневий район — колишній район Києва.
 Жовтневий район — колишній район Одеси. Ліквідований в результаті об'єднання із Приморським районом.
 Жовтневий район — колишня назва Вітовського району Миколаївської області.
 Жовтневий район — колишній район в Одеській області.
 Жовтневий район — колишній район Станіславської області.
 Жовтневий район — колишній район Сумської округи.